Дженнет Сарыева (; род. , ) — туркменская пловчиха, неоднократная чемпионка Туркменистана.

Биография 
Дженнет Сарыева родилась в Ашхабаде. Отец Ахмед Сарыев – старший тренер юниорской сборной Туркменистана по тяжелой атлетике. Занимается плаванием с 2006 года. До плавания занималась в музыкальной школе по классу фортепьяно. Является студенткой Национального института спорта и туризма Туркменистана. Воспитанница заслуженного тренера Туркменистана, старшего тренера сборной Туркменистана Сергея Епифанова. Свободно владеет туркменским, английским и русским языками.

Дебютировала на первых юношеских Олимпийских играх в Сингапуре. Участница Азиатских игр 2010, чемпионатов мира 2009, 2010, 2011 и Олимпийских игр 2012 в Лондоне.

Дженнет Сарыевой нет равных в Туркменистане в плавании среди женщин вольным стилем на дистанциях 50, 100, 200, 400, 800 и 1500 метров, на спине (50, 100 и 200 метров), а также в комплексном плавании (200 и 400 метров).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Олимпийских игр 2012
 Дженнет Сарыева: «Спорт – моя жизнь»

Пловцы Туркменистана
Персоналии по алфавиту
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года